Chandon steht für:

 Chandon (Loire), Gemeinde im Département Loire, Frankreich
 Chandon FR, Ortschaft im Kanton Freiburg, Schweiz
 Chandon (Fluss), Fluss in den Kantonen Freiburg und Waadt, Schweiz
 Moët & Chandon, Champagnerhersteller

Chandon ist der Familienname folgender Personen:

 Edmée Chandon (1885–1944), französische Astronomin